

Дани сећања 

420-е п. н. е.